Medanitos puede referirse a:

Medanitos, localidad en el Departamento Santa María, Provincia de Catamarca, Argentina;
Medanitos, localidad en el Departamento Tinogasta, Provincia de Catamarca, Argentina.